The Culling 2 — продолжение многопользовательской игры от первого лица в жанре Battle Royale The Culling, разработанная студией Xaviant и издана Xaviant Games. Сиквел вышел 10 июля 2018 года в Steam, PS Store и Microsoft Store.

Игровой процесс 
Игровой процесс претерпел значительные изменения, по сравнению с первой частью. Поле битвы было увеличено до 20-ти квадратных километров, а в боевую систему ближнего боя был добавлен новый арсенал огнестрельного оружия: от 9-мм пистолетов до высококалиберных снайперских винтовок. Баллистика оружия была тщательно отстроена в соответствии с реальными прототипами. Количество игроков на арене достигло 50-ти. также в игру была добавлена система перков, дающая игроку небольшие бонусы, которые могут помочь определить или поддерживать собственный стиль игры.

История 
14 июня 2018 года Xaviant анонсировала продолжение игры The Culling на E3 2018. 10 июля 2018 года The Culling 2 вышла в Steam, но через день пребывания в онлайн-магазине сервера игры насчитывали всего 7 человек, а ещё через пару дней онлайн упал до 1 игрока. 13 июля того же года в Steam имелось 152 рецензии на игру, 140 из которых являлись отрицательными. 18 июля 2018 года разработчики игры в официальном видеообращении признали ошибочным свое решение выпустить The Culling 2. Xaviant намерены вернуть средства за игру всем, кто успел приобрести игру, но оказался недоволен её качеством, а саму игру удалить из всех онлайн-ритейлеров и вернуться к поддержке первой части.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2018 года
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 4